USS Alligator je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Alligator (1809) 
 USS Alligator (1813) 
 USS Alligator (1820) 
 USS Alligator (1862)

Alligator